Sławnikowice (ród)
 Sławnikowice – wieś